John Thompson (1907–1968) ausztrál költő
 John Thompson (1941) amerikai kosárlabdázó

hasonló nevűek
 John Burton Thompson (1810–1874) amerikai szenátor Kentucky államból
 John G. Thompson (1932) amerikai matematikus